Пистолет системы Воеводина (1939)
Пистолет системы Воеводина (1948)